Mânzătești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Mânzătești (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Mânzătești (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui